Luchy (België), een plaats in de deelgemeente Jehonville van Bertrix in de Belgische provincie Luxemburg.
Luchy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Oise.